ER1 steht für folgende Triebfahrzeugbaureihen:
 SŽD-Baureihe ЭР1, Lettland
 Transitio ER1, Schweden

Abkürzung